Z-преобразованием (преобразованием Лорана) называют свёртывание исходного сигнала, заданного последовательностью вещественных чисел во временно́й области, в аналитическую функцию комплексной частоты. Если сигнал представляет импульсную характеристику линейной системы, то коэффициенты Z-преобразования показывают отклик системы на комплексные экспоненты , то есть на гармонические осцилляции с различными частотами и скоростями нарастания/затухания.

Определение 
Z-преобразование, как и многие интегральные преобразования, может быть задано как одностороннее и двустороннее.

Двустороннее Z-преобразование 
Двустороннее Z-преобразование  дискретного временного сигнала  задаётся как:
 
где  — целое,  — комплексное число.
 
где  — амплитуда, а  — угловая частота (в радианах на отсчёт)

Одностороннее Z-преобразование 
В случаях, когда  определена только для , одностороннее Z-преобразование задаётся как:

Обратное Z-преобразование 
Обратное Z-преобразование определяется, например, так:
 
где  — контур, охватывающий область сходимости . Контур должен содержать все вычеты .

Положив в предыдущей формуле , получим эквивалентное определение:

Область сходимости 
Область сходимости  представляет собой некоторое множество точек на комплексной плоскости, в которых существует конечный предел ряда:

Пример 1 (без области сходимости) 
Пусть . Раскрывая  на интервале , получаем
 
Смотрим на сумму:
 
Поэтому, не существует таких значений , которые бы удовлетворяли условию сходимости.

Связь с преобразованием Лапласа 

Билинейное преобразование может быть использовано для преобразования непрерывного времени, например, при аналитическом описании линейных фильтров, представленных преобразованием Лапласа, в дискретное время выборок с периодом  представленное в z-области и обратно. При таком преобразовании используется замена переменной:

 

Обратный переход от z-преобразования к преобразованию Лапласа производится аналогичной заменой переменной:

 

Билинейное преобразование отображает комплексную s-плоскость  преобразования Лапласа на комплексную z-плоскость z-преобразования. Это отображение нелинейное и характерно тем, что отображает ось  s-плоскости на единичную окружность в z-плоскости.

Таким образом, преобразование Фурье, которое является преобразованием Лапласа для переменной , переходит в преобразование Фурье с дискретным временем. При этом предполагается, что преобразование Фурье существует, то есть ось  находится в области сходимости преобразования Лапласа.

Таблица некоторых Z-преобразований 
Обозначения:
  — функция Хевисайда.
  для , и  для всех остальных n — дельта-последовательность (не следует путать с дельта-символом Кронекера и дельта-функцией Дирака).

См. также 
 Модифицированное Z-преобразование
 Преобразование Лапласа
 Ряд Лорана

Ссылки 
 
 Дёч Г. Руководство к практическому применению преобразования Лапласа и Z-преобразования. С приложением таблиц, составленных Р.Гершелем: Пер. с немец. Серия: Физико-математическая библиотека инженера. 1971. 288 с.

Дискретные преобразования
Цифровая обработка сигналов